Китс — несколько фамилий разного происхождения:

Английская фамилия (Keats) 
 Джон Китс (1795—1821) — третий (наряду с Байроном и Шелли) великий поэт младшего поколения английских романтиков.
  (1920—2000) — американский писатель и педагог в области журналистики.
  (род. 1946) — британский писатель.
  (род. 1971) — американский художник- и экспериментальный философ-концептуалист.
  (1895—1972) — канадский хоккеист, член Зала хоккейной славы c 1958.
 Ричард Гудвин Китс (1757—1834) — британский морской офицер, вице-адмирал, губернатор Ньюфаундленда.
  (1945—1994) — американский актёр, номинант премии «Эмми».
 Эбигейл Китс (род. 1986) — южноафриканский модельер.
 Эд Китс (род. 1915) — американский морской офицер, контр-адмирал.
  (1916—1983) — американский писатель и иллюстратор.
  (настоящее имя Элеми Георгеску; род. 1973) — американская актриса.

Вымышленные носители фамилии
 Детектив  — персонаж телесериала «Прах к праху».

Эстонская фамилия (Kits) 
 Китс, Эльмар Янович (1913—1972) — эстонский художник.